Glenhope bezeichnet
 Glenhope (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Glenhope (Pennsylvania), Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania
 einen Parish  im County of Dalhousie in Victoria in Australien